Církvice ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Gemeinde im Okres Kolín, siehe Církvice u Kolína
 Gemeinde im Okres Kutná Hora, siehe Církvice u Kutné Hory
 Církvice, Ortsteil der Stadt Ústí nad Labem, Okres Ústí nad Labem